Phoebe kan avse:

 Phoebe – latinska namnet för en grekisk kvinnlig titan, se Foibe (titan)
 Phoebe (djur) – ett släkte av skalbaggar
 Phoebe (måne) – en av Saturnus månar 
 Phoebe (växter) – ett släkte av lagerväxter
 Phoebe Halliwell – en rollfigur i TV-serien Förhäxad
 Phoebe Buffay - huvudkaraktär i TV-serien Vänner

Geografi

Antarktis 

 Mount Phoebe, 

Robotskapade Antarktisförgreningar